Patriarca - um título utilizado em diversas denominações cristãs
 Patriarca bíblico - um título reservado a Abraão, Isaac e Jacó ou, mais amplamente, aos antepassados de Abraão.
Ou ainda:
Patriarca (árvore)

Localidades

Cidade Patriarca
Estação Patriarca

Desambiguação